GEOS peut désigner :

GEOS est un satellite  scientifique européen  lancé en 1977 pour étudier la magnétosphère. 
GEOS 1, 2 et 3   sont des satellites de la NASA lancés dans les années 1970 pour des mesures géodésiques.
 GEOS est le système d'exploitation informatique du micro ordinateur Commodore 64 diffusé à compter de 1986. 
GEOS est une société de services française.